Pàporotni (Oktiabrski), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Pàporotni (Khadíjensk), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia